Rochinia är ett släkte av kräftdjur. Rochinia ingår i familjen Pisidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Rochinia